Anne-Sophie Frigout (1991-), femme politique française ;
 David Frigout (1973-), joueur français de basket-ball.